Vincenzo Pellegrini kan syfta på:

* Vincenzo Pellegrini (1562–1630), italiensk tonsättare
 Vincenzo Pellegrini (1574–1612), italiensk målare
 Vincenzo Maria Pellegrini (1911–1997), maltesisk författare